Coelho dos Santos ist der Familienname folgender Personen:

 Cleyton Coelho dos Santos (Boka; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Sílvio Coelho dos Santos (1938–2008), brasilianischer Anthropologe und Hochschullehrer 
 Victor Vinícius Coelho dos Santos (* 1993), brasilianischer Fußballspieler, siehe Vitinho (Fußballspieler, 1993)